Владимир Александрович Ткаче́нко:
 Ткаченко, Владимир Александрович (1898—1975) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Ткаченко, Владимир Александрович (род. 1948) — белорусский художник-реалист.